Владимир Аладинский:
 Аладинский, Владимир Иванович (1901—1971) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации.
 Аладинский, Владимир Константинович (род. 1938) — российский учёный, лауреат Ленинской премии, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.